Саглам () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саглам, Эртугрул (род. 1969) — турецкий футболист, футбольный тренер.
 Саглам, Якуп (род. 1977) — немецкий боксёр-профессионал,  выступающий в тяжелой весовой категории.